L'histoire des bourgeois de Calais, un épisode célèbre de l'histoire de France, survenu pendant le siège de Calais de 1346 ;
 Les Bourgeois de Calais, un groupe statuaire célèbre d'Auguste Rodin, qui illustre l'épisode historique évoqué ci-dessus ;
 Les Bourgeois de Calais, un roman de l'écrivain allemand Georg Kaiser (1914) ;
 Les Bourgeois de Calais, une pièce de théâtre adaptée et dialoguée à partir du roman ci-dessus ;
 Les Bourgeois de Calais, un groupe français de rock'n'roll.
Voir aussi
 Le Bourgeois de Calais, un opéra comique en trois actes sur une musique d'André Messager, avec un livret de Paul Burani (1887).